Landesstraße 271 bezeichnet:

 die Klingenbacher Straße im Burgenland
 die Großglockner Landesstraße in Salzburg, siehe Großglockner-Hochalpenstraße#Verlauf
 die Seibersdorferstraße in der Steiermark